Dardenne ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Dardenne (* 1959), deutscher Fußballschiedsrichter
 Guy Dardenne (* 1954), belgischer Fußballspieler
 Jay Dardenne (* 1954), US-amerikanischer Politiker

 Luc Dardenne (* 1954), belgischer Filmemacher, siehe Jean-Pierre und Luc Dardenne
 Michael Ulrich Dardenne (1924–2001), deutscher Augenarzt
 Sabine Dardenne (* 1983), Opfer des belgischen Sexualstraftäters Marc Dutroux